Mavi bedeutet

 eine türkische Jeansmarke, siehe Mavi Jeans
 Stompie Mavi (1955–2008), südafrikanischer Sänger
 Mavi Phoenix (* 1995), österreichischer Musiker

Siehe auch:
 Mawi